Nola (keresztnév)
Nola, város a Közép-afrikai Köztársaságban
Nola, város Olaszország Campania régiójában, Nápoly megyében